Slovo tambor či tambur není jednoznačné a jako takové může označovat :

 Tambor – český pivovar
 tambor – označení pro vojenského bubeníka
 hlavní válec mykacího stroje
 při výrobě papíru kotouč papíru navinutý na stroji
 válcovité tělo nosného sloupu kruhového průřezu
 válec turnikretových dveří
 část stavby pod střešní bání (může a nemusí být kruhového tvaru)
 malý předsunutý pevnostní objekt (může být krytý palisádou) obvykle postavený u vjezdu do obce, tábora, pevnosti apod.